Lakeland Magic, franchigia attiva con il nome Erie BayHawks dal 2008 al 2017
 College Park Skyhawks, franchigia attiva con il nome Erie BayHawks dal 2017 al 2019
 Birmingham Squadron, franchigia attiva con il nome Erie BayHawks dal 2019 al 2021